FC Tobol je kazahstanski nogometni klub iz Kostanaya koji domaće utakmice igra na stadionu Central Stadium. Članovi su Kazahstanske Premijer lige od njenog osnivanja,1992, te su dvaput uzeli naslov prvaka.

Povijest imena 
1967 : Osnovan kao Avtomobilist
1982 : Klub preimenovan u Energetik
1990 : Klub preimenovan u Kustanayets
1992 : Klub preimenovan u Khimik
1995 : Klub preimenovan u Tobol

Rezultati u ligi

Uspjesi
UEFA Intertoto Kup: 1
 2007

Kazakhstan Premier League vice-prvaci: 4
 2003, 2005, 2007, 2008

Kazahstanski Kup: 1
 2007

Europska statistika

 Note: Home matches in bold

Bivši igrači
 Sergej Ostapenko
 Aleksei Kosolapov
 Didargylyç Urazow
 Stanimir Dimitrov

Izvori

Vanjske poveznice
 Službene stranice

Tobol